Kołoczek – kolonia w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, w gminie Wołczyn.
 Kołoczek – wzniesienie w miejscowości Kroczyce na Wyżynie Częstochowskiej